Okręty US Navy o nazwie USS "Pleiades":

 Pierwszy "Pleiades" (SP-1616) został zbudowany w stoczni Maryland Steel Co. w 1900 i służył krótko w US Navy w czasie I wojny światowej.
 Drugi "Pleiades" (AK-46) był okrętem transportowym typu Pleiades. Był w służbie w latach 1941-45.

Pleiades